Савачево — название нескольких населённых пунктов:
 Савачево — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Савачево — деревня в Молоковском районе Тверской области.